Амден () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.

Входит в состав округа Зее-Гастер. Население составляет 1594 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3311.

Ссылки 
 Официальная страница